Федотов Виталий Петрович (род. 1 марта 1957, Грязовецкий район, Вологодская область, РСФСР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел. Управления внутренних дел Мурманской области с 3 апреля 2002 по 22 апреля 2011. Начальник Управления МВД России по Вологодской области с 22 апреля 2011 по 9 марта 2017. Генерал-майор полиции (2001). Кандидат юридических наук.

Биография 
Родился 1 марта 1957 в Грязовецком районе Вологодской области.

В 1982 окончил Всесоюзный юридический заочный институт. В 1998 окончил Академию управления МВД России. Кандидат юридических наук.

В органах внутренних дел с 1977. С 1977 по 1985 — старший участковый инспектор в ОВД города Вологды. С 1985 — на службе в криминальной милиции Вологодской области. В 1988 продолжил работу в Сокольском ОВД в должности заместителя начальника.

В 1992 занял должность заместителя начальника Службы криминальной милиции УВД по Вологодской области. Затем продолжил службу в должности начальника Управления внутренних дел города Вологды.

С 2000 по 2002 — первый заместитель начальника, начальник службы криминальной милиции Управления внутренних дел Вологодской области.

С 3 апреля 2002 по 22 апреля 2011 — начальник Управления внутренних дел Мурманской области.

Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2003 присвоено специальное звание «генерал-майор милиции».

Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2011 присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

С 22 апреля 2011 по 9 марта 2017 — начальник Управления МВД России по Вологодской области.

В марте 2017 занял должность директора Северо-Западного института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Награды 
 Ведомственные
 Медаль «За доблесть в службе»
 Медаль «За отличие в службе» I степени
 Медаль «200 лет МВД России»
 Нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД»

Примечания

Ссылки 
 В. П. Федотов на сайте УМВД России по Вологодской области
  ЭХО Москвы: В. П. Федотов отвечает на вопросы законодателей
 В. П. Федотов: пресс-портрет
 Комсомольская область: Главный милиционер области стал кандидатом наук и спустился с Эльбруса
 РИА Новости Дагестан: В Дагестан выехал начальник УМВД России по Вологодской области
 Кто есть кто в МВД России
 РБК:Под Хасавюртом ликвидировали трех организаторов теракта
 ИТАР ТАСС: Начальник УМВД по Волгоградской области выехал в Дагестан

Генерал-майоры полиции (Российская Федерация)